Ernst Hilmer ist der Name folgender Personen:
* Ernst Hilmer (Funktionär) (1848–1909), Funktionär der Hamburger und deutschen Schmiedebewegung, Vorsitzender der Zentralkrankenkasse
 Ernst Hilmer (Politiker) (Ernst Ludwig Hilmer; 1801–1862), deutscher Kommunalpolitiker, Bürgermeister von Burgdorf

Siehe auch
 Ernst Hilmar (1938–2016), österreichischer Musikwissenschaftler